20e legerkorps (Duitse Keizerrijk) - actief in de Eerste Wereldoorlog
 20e Legerkorps (Wehrmacht) - actief in de Tweede Wereldoorlog